Leske ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Karl Leske (1862–1934), deutscher Druckereibesitzer und Verleger
 Carl Friedrich Julius Leske (1821–1886), deutscher Buchhändler und Verleger
 Carl Wilhelm Leske (1784–1837), deutscher Buchhändler und Verleger
 Frank Leske (* 1965), deutscher Bildhauer
 Hanns Leske (1950–2018), deutscher Autor
 Irene Prüfer Leske, (* 1944), spanische Sprach- und Übersetzungswissenschaftlerin
 Jens Leske (* 1972), deutscher Filmkünstler
 Nathanael Gottfried Leske (1751–1786), deutscher Naturforscher und Geologe
 Otto Leske (1884–1941), Stadtbaurat in Danzig und Dresden
 Peter Leske (* 1937) deutscher Bildreporter, Fotograf für den Berliner Verlag (DDR)

Siehe auch:

 Leßke
 Informationspresse Leske, ein ehemaliger Verlag in Köln
 Leske Verlag + Budrich in Opladen
 Leske & Budrich, ein Verlag in Darmstadt, zuvor C. W. Leske Verlag
 C. W. Leske Verlag (Düsseldorf)